Op het toernooi van Wimbledon in 1976 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 21 juni tot en met 3 juli 1976.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Margaret Court en Marty Riessen had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Riessen speelde samen met Martina Navrátilová, met wie hij het derde reekshoofd vormde – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Billie Jean King en Sandy Mayer, bleef steken in de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Françoise Dürr en Tony Roche won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Rosie Casals en Dick Stockton in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Française Dürr had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australiër Roche ook vier.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Jean-Claude Barclay (Frankrijk) – zij verloren hun openings­partij

De Nederlandse Betty Stöve en Frew McMillan uit Zuid-Afrika, als tweede geplaatst, bereikten de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaars.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1976